Irak'li Maisuradze – calciatore georgiano, centrocampista
 Luka Maisuradze – judoka georgiano
 Miriani Maisuradze – lottatore georgiano specializzato nella lotta libera